Лапиров — фамилия; имеет женскую форму Лапирова.
 Лапиров, Абрам Ильич (1908—1975) — советский архитектор, живописец, график, мастер рисунка, декоративно-прикладного искусства.
 Лапиров-Скобло, Михаил Яковлевич (1889—1947) — русский советский электротехник.

См. также
 Лапир
 Лапира, Лиза